

Sigle 
 Delay Tolerant Network – protocollo sperimentale per la trasmissione di informazioni tra sonde spaziali.
Difetti del tubo neurale – patologie dello sviluppo embrionale come la spina bifida

Codici 
DTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Shreveport Downtown, Shreveport (Louisiana), Stati Uniti